Мамаев — фамилия, происходит от тюркского имени «Мамай», как правило, через украинское (казацкое) прозвище, распространённое прежде на территории Левобережной и Слободской Украины.

Женская форма — Мамаева.

Известные носители 

 Мамаев, Антон Вячеславович (род. 1997) — российский сноубордист.
 Мамаев, Борис Михайлович (1932—2003) — советский и русский энтомолог
 Мамаев, Василий Михайлович (1891—1968) — марийский советский педагог, краевед.
 Мамаев, Виктор Викторович (1955—2013) — советский и российский актёр.
 Мамаев, Владимир Петрович (1925—1987) — советский химик-органик.
 Мамаев, Дмитрий Алексеевич (1900—1984) — советский партийный деятель.
 Мамаев, Егор Петрович (1868—?) — депутат Государственной думы Российской империи I созыва.
 Мамаев, Загиди Мамаевич (1935—2015) — советский и российский учёный-изобретатель.
 
 Мамаев, Константин Николаевич (род. 1935) — русский писатель, литературовед и переводчик, художник, специалист по Китаю и Японии.
 Мамаев, Михаил Алексеевич (род. 1966) — российский актёр.
 
 Мамаев, Нурсултан (род. 1993) — казахстанский таэквондист.
 Мамаев, Олег Иванович (1925—1994) — советский океанолог.
 Мамаев, Павел Константинович (род. 1988) — российский футболист.
 Мамаев, Пётр Антонович (1900—1950) — советский военный деятель, генерал-майор.
 
 Мамаев, Сергей Павлинович (род. 1958) — депутат Государственной Думы ФС РФ.
 Мамаев, Станислав Александрович (1928—2007) — российский биолог.
 Мамаев, Эльдар Камильевич (род. 1985) — российский футболист.



См. также 
 Мамаевы — дворянский род
 Мамаев курган — исторический памятник в Волгограде.
 Мамаева Слобода — музей под открытым небом в Киеве.
 Мамаев Курган (платформа) — остановочный пункт Приволжской железной дороги.

Примечания